Ел Регадиљо има више значења:

 Ел Регадиљо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регадиљо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Регадиљо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Регадиљо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Регадиљо (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику